Nessa může být:

 Nessa (Francie) – obec na francouzské Korsice
 Nessa (Německo) – obec v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko
 Nessa (Středozem) – literární postava, královna Valar v knihách o Středozemi
 Nessa (mytologie) – jedna z múz v řecké mytologii

Rozcestníky - místopisné jméno